Залік гонок переслідування в рамках Кубка світу з біатлону 2010-2011 підводиться за підсумками семи гонок, перша з яких відбулася 5 грудня 2010 в Естерсунді, а остання запланована на 19 березня в Осло. Чинним володарем малого кришталевого глобуса є Мартен Фуркад із Франції.

Формат
В гонці переслідування, або персьюті спортсмени стартують один за одним в порядку і з відставанням, які визначаються попередньою гонкою, зазвичай спринтерською. В самій гонці біатлоністи пробігають 5 кіл загальною довжиною 12,5 км і виконують 4 стрільби в порядку: лежачи, лежачи, стоячи, стоячи. На кожній стрільбі біатлоніст повинен розбити 5 мішеней. За кожну нерозбиту мішень він штрафується пробіганням додаткового штрафного кола 150 м завдовжки. Перемагає той, хто першим приходить до фінішу.

До гонки переслідування допускаються тільки 60 спортсменів. Біатлоністи зобов'язані стріляти на установці, що визначається їм перед початком гонки в залежності від стартового номера.

За кожну гонку впродовж сезону нараховуються очки. В загальному заліку Кубка світу перемагає біатлоніст із найбільшою кількістю очок. Він нагороджується малим кришталевим глобусом кубка світу. Поточний лідер заліку стартує в червоному бібі.

Призери сезону 2010–11

Призери етапів

Таблиця

Посилання

Кубок світу з біатлону 2010-11
2010 у біатлоні‎
2011 у біатлоні‎